Gorenja Brezovica je ime več naselij v Sloveniji:

 Gorenja Brezovica, občina Brezovica
 Gorenja Brezovica, občina Šentjernej

Naselja v Sloveniji